Прва лига Републике Српске у фудбалу 2017/18. је двадесет трећа по реду сезона Прве лиге Републике Српске у фудбалу у организацији Фудбалског савеза Републике Српске. Сезона почиње 12. августа 2017. године.

У сезони је наступало 12 клубова. Након одиграна 22 кола, играла се Лига за првака и Лига за опстанак.Скор остварен у првом дијелу првенства се преноси у доигравање за првака и опстанак.

Клубови 

У овој сезони два клуба су били нови чланови Прве лиге, и то: Напредак (ДШ) и Жељзничар (БЛ), побједници група "Исток" и "Запад" Друге лиге РС.

 ФК Дрина Зворник
 ФК Жељзничар (БЛ)
 ФК Звијезда Бргуле
 ФК Козара Градишка
 ФК Напредак (ДШ)
 ФК Подриње Јања
 ФК Рудар Приједор
 ФК Славија
 ФК Слобода Мркоњић Град
 ФК Слога Добој
 ФК Сутјеска Фоча
 ФК Текстилац Дервента

Табела 

ИГ = Играо утакмица; Д = Добио; Н = Нерешио; ИЗ = Изгубио; ГД = Голова дао; ГП = Голова примио; ГР = Гол разлика ; Бод = Бодови

Доигравање за титулу (Плеј-оф) 

ИГ = Играо утакмица; Д = Добио; Н = Нерешио; ИЗ = Изгубио; ГД = Голова дао; ГП = Голова примио; ГР = Гол разлика ; Бод = Бодови

Доигравање за опстанак (Плеј-аут) 

ИГ = Играо утакмица; Д = Добио; Н = Нерешио; ИЗ = Изгубио; ГД = Голова дао; ГП = Голова примио; ГР = Гол разлика ; Бод = Бодови

Види још 
 Прва лига Републике Српске

Референце

Спољашње везе 
 Фудбалски Савез Републике Српске 
 Prva liga RS sezona 2017/18.
 Prva liga RS sezona 2017/18. play off

Прва лига Српске у фудбалу
Босанскохерцеговачке фудбалске лиге у сезони 2017/18.